Галатасарай:

 «Галатасарай» — футбольный клуб.
 «Галатасарай» — спортивное общество в Турции.
 «Галатасарай» — баскетбольный клуб.
 «Галатасарай» — турецкий женский баскетбольный клуб из Стамбула.
 Галатасарай — небольшой остров в проливе Босфор.
 Галата — один из  исторических районов Стамбула (в административном районе Бейоглу).

См. также 
 Галатасарайский лицей
 Галатасарайский университет